(The) Uninvited (englisch für „nicht eingeladen“) steht für:
 Uninvited (Computerspiel) für Apple Macintosh (1986)
 The Uninvited (Band), US-amerikanische Rockband (1988)
 Uninvited (Lied) der Musikerin Alanis Morissette (1998)

Filme:
 Der unheimliche Gast (Film), original The Uninvited (1944), Mystery-Horrorfilm von Lewis Allen
 Uninvited (1988), Horrorfilm von Greydon Clark
 Stimmen aus dem Grab, original The Uninvited (1996), Fernsehfilm von Larry Shaw
 Uninvited (1999), Thriller von Carlo Gabriel Nero
 The Uninvited (2003), Horrorfilm von Soo-youn Lee
 The Uninvited (2008), Horrorfilm von Bob Badway
 Der Fluch der 2 Schwestern, original The Uninvited (2009), Horrorfilm der Brüder Guard